Хиккерсбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хиккерсбергер, Йозеф (род. 1948) — австрийский футболист, тренер.
 Хиккерсбергер, Томас (род. 1973) — австрийский футболист.